Кеницы:
 Кеницы (деревня) — деревня в Луковецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области 
 Кеницы (посёлок железнодорожной станции) — посёлок железнодорожной станции в Луковецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области 
 Кеницы (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области